The Power of the Cross – film del 1912 prodotto dalla Nestor Film Company
 The Power of the Cross – film del 1913 diretto da Arthur V. Johnson